Симха Аса́ф (; урожд. Симха Осовский) (родился 8 июля 1889, Любань — 18 октября 1953, Иерусалим) — израильский историк, исследователь раввинистической литературы. Судья Верховного суда Израиля (1949).

Автор многочисленных трудов по исследованию литературы периода гаонов, истории еврейского права, средневековой еврейской культуры и истории евреев в Палестине.

Биография 
Родился в местечке Любань, Бобруйского уезда, Минской губернии. Его родители — Иехуда-Зеэв Осовский и его жена Фейга Эпштейн.

Получил религиозное образование в иешиве города Тельшяй, получил звание раввина в 1910 году. После чего работал по специальности в своем родном местечке, а также в Минске.

В 1914 году переезжает в Одессу, и начинает преподавать Талмуд в Высшей школе иудаизма. С 1915 по 1919 годы возглавлял это учебное заведение.

Женился на Ханне Иерусалимской, дочери раввина Нехемии Иерусалимского.

В 1921 году переезжает в подмандатную Палестину, поселяется в Иерусалиме, где возобновляет преподавательскую деятельность, поступив в учительскую семинарию Мизрахи на должность преподавателя Талмуда.

Когда в 1925 году открылся Иерусалимский университет он стал одним из его преподавателей, читая лекции по литературе и истории периода гаонов. Позже возглавил Институт иудаистики, а в 1948-1950 годах работал ректором университета.

В 1931–43 годах работал в Собрании депутатов еврейского ишува, а также в его исполнительном органе Вааде Леуми. Был членом партии Мизрахи.

Являясь специалистом по еврейскому праву, был назначен одним из первых членов Верховного суда Израиля. Несмотря на то, что в отличие от других судей он не имел юридического образования. Дина Зисерман-Бродская, преподаватель Открытого университета Израиля и политолог, пишет, что общество восприняло назначение Асафа, как политическое. Однако своей работой он показал обратное.

Электронная еврейская энциклопедия указывает, что он внёс большой вклад в введение еврейского права в право израильское.

В браке имел дочь Ханну.
Скончался 18 октября 1953 в Иерусалиме.

Примечания

Ссылки 
 
 Библиография
 Биография, в книге Давида Тидхара «Энциклопедия первопроходцев и строителей Израиля», с. 769

Преподаватели Еврейского университета в Иерусалиме
Судьи Верховного суда Израиля
Историки Израиля